Голи́цын — русская фамилия; женская форма .

 Известные носители 
 Голицыны — российский княжеский род.

А 
 Голицын, Августин Петрович (1824—1875) — русский историк, автор множества трудов по истории России.
 
 
 Голицын, Анатолий Михайлович (1926—2008) — советский разведчик, перебежчик из КГБ.

Б

В 
 Голицын, Валерьян Михайлович (1803—1859) — декабрист.

Г 
 Голицын, Георгий Сергеевич (род. 1935) — геофизик, академик РАН

Д

Е 
 Голицын, Егор Алексеевич (1773—1811) — генерал-майор, масон и карикатурист; владелец усадьбы Узкое.

И 
  
 Голицын, Илларион Владимирович (1928—2007) — русский художник.

К 
 Голицын, Константин (род. 1974) — эстонский футболист.
 Голицын, Константин Александрович (1893—1931) — участник Белого движения.
 Голицин, Константин Васильевич (1893—1938) — советский военно-морской деятель.

Л

М

Н

П

С

Ф

Э

Ю 
 Голицын, Юрий Николаевич (1823—1872) — дирижёр.

Составные фамилии 
 Голицын-Прозоровский, Александр Фёдорович (1810—1898) — генерал-лейтенант русской императорской армии.

Топоним 
 Голицын — посёлок в Карачевском районе Брянской области.
 Голицын — кратер на обратной стороне Луны.

 См. также 

 Поручик Голицын
 «Академик Голицын» — научно-исследовательское судно
 

 Примечания